In età napoleonica, due dipartimenti ebbero il nome di Dipartimento dell'Adda:
 Dipartimento dell'Adda (1797), esistito dal 1797 al 1798 nella Repubblica Cisalpina, con capoluoghi Crema e Lodi
 Dipartimento dell'Adda (1805), esistito dal 1805 al 1815 nel Regno d'Italia, con capoluogo Sondrio